een plaats in de Verenigde Staten:
 Bristow (Iowa)
 Bristow (Nebraska)
 Bristow (Oklahoma)
 Bristow (Virginia)
 Bristow (strip)